Тарковський Андрій Арсенійович — радянський кінорежисер. Син Арсенія Тарковського.
 Тарковський Арсеній Олександрович — російський поет і перекладач. Батько Андрія Тарковського.
 Тарковський Олександр Карлович — український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. Батько Арсенія Тарковського, дід Андрія Тарковського.
 Тарковський Михайло Олександрович (нар. 1958) — російський поет, онук Арсенія Тарковського, син Марини Арсеніївни.

Жінки 
 Тарковська Надія Карлівна — українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого (Тобілевича), сестра Олександра Карловича Тарковського.
 Тарковська Марина Арсеніївна (нар. 1934) — письменниця, дочка Арсенія Тарковського
 Тарковська Лариса Павлівна (1938—1998) — радянська актриса, помічник режисера, дружина Андрія Тарковського.